Cœur de bœuf est un nom vernaculaire qui peut avoir plusieurs significations en français, par analogie au cœur de bœuf ou autre bovin de l'espèce Bos taurus :

 Cœur de bœuf, petit arbre fruitier de l'espèce Annona reticulata.
 Cœur de bœuf, une variété de tomate
 Cœur de bœuf, une variété de cerisier bigarreau
 Cœur de bœuf, une variété de pomme
 Cœur de bœuf, une variété de chou blanc (Brassica oleracea var. capitata F. alba L.)

Voir aussi 
 
 Viande bovine
 
 
 Tête de bœuf
 Blanc de bœuf
 Fiel de bœuf
 Nez de Bœuf

Flore (nom vernaculaire)